Кубок Интертото 1993 был 33-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 40 клубов.

Групповой раунд 
Впервые команды были разделены на восемь групп по пять клубов в каждой и также впервые групповой этап игрался в один круг.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Ссылки 
 Кубок Интертото 1993 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1993 году